Ekweeconfractus (Еквиконфрактус — „сломљена лисица”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Ekweeconfractus amorui је тежила између 15,6 до 15,8 kg и достизале су величину овеће црвене лисице. Запремина мозга у лобањи код ове врсте је износила 40 до 41 ml.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ekweeconfractus.

Временска распрострањенст рода Ekweeconfractus унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке